Franco Moccagatta – giornalista italiano
 Giuseppe Moccagatta – imprenditore, politico e dirigente sportivo italiano
 Vittorio Moccagatta – militare italiano